«Торпедо» — советский и российский футбольный клуб из Подольска. Основан не позднее 1954 года. Футбольная команда расформирована в 1996 году.

Названия 
 1936—1938 — «Снайпер-ПМЗ».
 1948—1955 — «Машиностроитель».
 1966—1970 — «Торпедо».
 1971—1973 — «Машиностроитель».
 1990—1995 — «Торпедо».

История 
Выступал в классе «Б» первенства СССР в 1966—1969 годах. В 1991—1995 годах — на уровне КФК (1991 — чемпионат РСФСР, с 1992 — Первенство России).

В 2017 году любительская команда «Торпедо» была заявлена на чемпионат Подольска по футболу в формате 6x6.

Достижения 
 4-е место в зональном турнире Класса «Б» первенства СССР и полуфинале РСФСР (1968).
 «Торпедо» — 1/8 зонального финала Кубка СССР (1966/67, 1967/68).
 «Снайпер-ПМЗ» — 1/64 финала Кубка СССР (1936, 1938).

Известные тренеры 
 Перевалов, Михаил Николаевич

Известные игроки 
 Забелин, Герман Александрович
 Каплацкий, Виктор Иванович
 Комков, Анатолий Алексеевич
 Манкос, Евгений Георгиевич
 Пестриков, Василий Владимирович
 Родин, Анатолий Петрович
 Сягин, Анатолий Васильевич
 Максимов, Игорь Семёнович

Примечания

Ссылки 
 
 Матчи клуба в базе Wildstat (включая «Снайпер» в Кубке СССР 1936, 1938)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Подольска
Футбольные клубы Московской области